Bakers Crossroads ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bakers Crossroads (Kentucky)
 Bakers Crossroads (North Carolina)
 Bakers Crossroads (Tennessee)

Siehe auch:
 Baker Crossroads
 Bakers Crossing